SEC och SE-C kan syfta på och vara förkortning för: 

 Samsung Electronics Corporation, ofta förkortat Samsung, en av världens största elektronikkoncerner
 Sansei Electronics Co. Ltd., ett japanskt elektronikföretag för halvledare med säte i Tokyo
 SE-C, ISO 3166-2:SE-kod för Uppsala län
 Den trigonometriska funktionen secans, se trigonometrisk funktion
 Size Exclusion Chromatography, analysmetod inom kemin, se gelfiltrering
 United States Securities and Exchange Commission, den amerikanska finansinspektionen.